Довгопол — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Довгопол, Александр Иванович (род. 1965) — российский политик, с 6 июня 2013 года по март 2017 года глава управы района Перово (район Москвы) города Москвы.
 Довгопол, Василий Никитич (1919—1981) — украинский советский историк.
 Довгопол, Виталий Иванович (1911—1999) — советский металлург, советский партийно-государственный деятель.
 Довгопол, Олег Анатолиевич (род. 1975) — приднестровский политический деятель, глава администрации города Тирасполь с 23 декабря 2016 года.